Bakon peut désigner :
 Bakon, une commune rurale du sud du Burkina Faso
 Le bakon, un spiritisme dans la tradition Bassa